El municipio de Kelliher (en inglés: Kelliher Township) es un municipio ubicado en el condado de Beltrami en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 130 habitantes y una densidad poblacional de 1,49 personas por km².

Geografía 
El municipio de Kelliher se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 87.09 km², de la cual 87,06 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 130 personas residiendo en el municipio de Kelliher. La densidad de población era de 1,49 hab./km². De los 130 habitantes, el municipio de Kelliher estaba compuesto por el 95,38 % blancos, el 3,85 % eran amerindios, el 0,77 % eran de otras razas. Del total de la población el 0,77 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Beltrami